Susie Q, Susi Q, Suzie Q und Suzi Q stehen für

 die Fernsehkomödie Susie Q – Engel in Pink und deren Hauptfigur, siehe Liste der Disney-Filme
 Susie Q (auch Oh! Suzi-Q, Susy-Q, Susie Q. und Suzie Q) den Rockklassiker von Dale Hawkins mit vielen Coverversionen
 Susi Q, den Spitznamen der Susanna in der Filmkomödie bestefreunde
 Susie-Q, das Eisenbahnunternehmen New York, Susquehanna and Western Railway
 Susi Q Ramadan, eine Gegnerin der Boxerin Alesia Graf
 Suzi Q, Titelbestandteil einer von Suzi Quatro moderierten Radiosendung
 Suzi Q. als Benennung eines Schiffs, siehe Rudolf Ippisch (Schiff, 1928)

Siehe auch:
 Suzie Q (Tanzschritt)